R17 (Oekraïne), een regionale weg in Oekraïne
 R-17 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro